

Musica
 Knebel – singolo del supergruppo tedesco/svedese Lindemann

Persone
 Andreas Knebel – ex velocista tedesco
 Charles-François Knébel – pittore svizzero
 Corey Knebel – giocatore di baseball statunitense
 Karl Ludwig von Knebel – scrittore, poeta e traduttore tedesco